Lampoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lampoluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Lampoluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Lampoluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar